Demetra – divinità della mitologia greca
 Demetra – nome proprio di persona femminile
 Demetra – personaggio immaginario della serie Pokémon
 Demetra – casa editrice di Verona, poi unitasi a Giunti Editore
 Centro studi Demetra – centro studi in materia di aviazione con sede in Roma
 Legge di Demetra – linea guida per lo sviluppo di software